Kunszt – amerykańsko-brazylijski kryminał z 1991 roku
 Kunszt – część Tarnowskich Gór
 Park Kunszt – park w Tarnowskich Górach, wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, pomnik przyrody